O Campeonato Carioca de Basquete de 1970 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

1º Turno

2º Turno

Final

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1970
Esporte no Brasil em 1970
1970 no basquetebol